— японская фамилия. Известные носители:

 Ногути, Доминик Ёсимацу (1909—1997) — епископ Хиросимы (1959—1985).
 Ногути, Ёнэдзиро (1875—1947) — японский поэт и литературовед. Отец Исаму Ногути.
 Ногути, Исаму (1904—1988) — американский скульптор японского происхождения. Сын Ёнэдзиро Ногути.
 Ногути, Кодзи (род. 1970) — японский футболист, нападающий.
 Ногути, Мидзуки (род. 1978) — японская бегунья на длинные дистанции. Олимпийская чемпионка (2004).
 Ногути, Соити (род. 1965) — японский авиаинженер, астронавт JAXA.
 Ногути, Хидэё (1876—1928) — японский микробиолог.